USS Wright — кораблі ВМС США, названі на честь братів Райт.

 USS Wright (AV-1) — авітранспорт, збудований у 1920 році. Двічі переобладнаний для виконання різних задач. Зданий на злам у 1946 році. 
 Wright (CV-47) — ударний авіаносець типу «Ессекс», у процесі будівництва перейменований на USS Philippine Sea (CV-47). На службі протягом 1946-1959 років
 USS Wright (CVL-49) — легкий авіаносець США часів Другої світової війни типу «Сайпан», пізніше переобладнаний на командне судно. На службі протягом 1946-1975 років.
 SS Wright (T-AVB-3) — контейнеровоз авіаційного матеріально-технічного забезпечення однойменного типу. На службі з 1970 року. 

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни